Early Bird (engl. „früher Vogel“) bezeichnet: 

 ein Muster eines Produktes für Software-Entwickler, welches der Hersteller anbietet, siehe Produktmuster
 der Spitzname des ersten kommerziellen Nachrichtensatelliten Intelsat I
 der Name eines weiteren Satelliten, siehe EarlyBird
 der Titel eines Instrumentalstücks von André Brasseur aus dem Jahre 1965
 eine Bezeichnung aus dem Marketing zur Erhöhung des Reaktionsanreizes